Esaias Fleischer er navnet på flere personer:

 Esaias Fleischer (apoteker) (ca. 1586-1663) – dansk apoteker
 Esaias Fleischer (præst) (1633-1697) – dansk præst
 Esaias Fleischer (amtmand) (1732-1804) – dansk amtmand, landøkonom og naturhistorisk forfatter